Il campionato di Serie B di pallacanestro maschile 1939-1940 secondo livello del 20º campionato italiano, è il 3° organizzato dalla Federazione Italiana Pallacanestro sotto questa definizione. 

Le ventuno squadre sono divise in quattro gironi: le prime classificate si giocano la promozione agli spareggi, organizzati a Livorno in tre giorni. Salgono in Serie A il G.U.F. Livorno ed il G.U.F. Napoli.

Prima fase

Girone A

Classifica finale

Legenda:
      Ammessa al girone finale.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a sconfitta

Risultati

Calendario

Girone B

Classifica finale

Legenda:
      Ammessa al girone finale.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a sconfitta
Note:
Aquila Trieste, D'Annunzio Milano e GUF Padova non ammesse al campionato seguente.

Risultati

Calendario

Girone C

Classifica

Legenda:
      Ammessa al girone finale.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a sconfitta
Note:
GUF Cagliari non ammessa al campionato seguente.

Risultati

Calendario

Girone D

Classifica 

Legenda:
      Ammessa al girone finale.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a sconfitta
Note:
Non disponibile il risultato di GUF Roma-GUF Catania.

Risultati

Calendario

Girone finale per la promozione
Il girone finale si svolge a Livorno dal 15 al 17 marzo 1940.

Classifica 

Legenda:
      Promosse in Serie A 1940-1941 per migliore differenza canestri.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a sconfitta

Risultati

Squadre promosse 
Formazione G.U.F. Napoli: Bassi, Botti, Carnera, D'Alessio, De Conciliis, Delia, Germano, Maggiore, Marcassi, Nociti, Nogini, Venza, Venzo.
Formazione G.U.F. Livorno: Mario Balestrieri, Vittorio Bedini, Aldo Bellini, Franco Crovetti, Angiolino Gallinari, Ivo Orlandini, Domenico Rovetti, Egisto Bibì Russo, Renato Vitto. Allenatore: Bruno Macchia.

Note

Bibliografia

Collegamenti esterni 
 Risultati pubblicati da "Il Littoriale" edizione di Roma. Girone di andata: 1ª andata 19-11-1939, 2ª andata 26-11-1939, 3ª andata 03-12-1939, 4ª andata 10-12-1939 e 5ª andata 17-12-1939; Girone di ritorno:: 1ª ritorno 31-12-1939, 2ª ritorno 07-01-1940, 3ª ritorno 14-01-1940, 4ª ritorno 21-01-1940, 5ª ritorno 28-01-1940. 

Pallacanestro nel 1939
Pallacanestro nel 1940
1939-1940